Бара́новичи-Поле́сские () — железнодорожная станция, расположенная в городе Барановичи на ул. Фроленкова.

Станция является конечной (станцией формирования) для электропоездов из Бреста и Минска, дизель-поездов из Гродно, Лиды, Лунинца и Слуцка, межрегиональных поездов на Витебск, Гомель, Калинковичи и международных поездов на Санкт-Петербург, Киев, Харьков, Херсон, Караганду и другие.

Барановичи-Полесские — второй вокзал в городе по времени постройки (первый — Барановичи-Центральные), первый по числу обслуживаемых пассажиров и принимаемых пассажирских поездов, крупнейший вокзал города, находится в стороне от основной магистрали Москва — Брест. 

Основная часть проходящих пассажирских поездов на станции меняет направление движения.

История 
15 декабря 1862 года по участку Гродно — Поречье проследовал первый поезд, начавший историю Брестского отделения дороги.

30 декабря 1884 года сдана в эксплуатацию железнодорожная линия Вильно — Лида — Барановичи — Лунинец — Пинск, в 1886 году — линия Белосток — Волковыск — Барановичи. Образуется сеть Полесских железных дорог. 

Станция Барановичи становится крупным железнодорожным узлом, через который проходят две самостоятельные и не имевшие между собой связи железные дороги. 

Одна — Московско-Брестская с управлением в Москве — проходила через станцию Барановичи, названную впоследствии Барановичи-Центральные. 

Другая — Полесские железные дороги с управлением в Вильно — проходила через станцию, получившую сперва название Новые Барановичи, а затем переименованная в Барановичи-Полесские.

В этом же году было возведено деревянное здание вокзала, а от станции Барановичи-Полесские до станции Барановичи-Центральные была построена железная ветка протяжённостью 3 км.

С 1880 по 1890 годы в районе станции Барановичи-Полесские строятся амбары, мельница и сухарный завод Виленского интендантства, продовольственный пункт.

В 1899 году вместо деревянного было построено кирпичное здание вокзала Полесских железных дорог площадью 210 м², оборудованное паровым отоплением.

В материалах обследования Полесских железных дорог в 1913 году говорится, что на станции Барановичи имеется путей: главных — 1 вместимостью 53 вагона; поездных — 8 вместимостью 441 вагон; разъездных — 8 вместимостью 155 вагонов; запасных и дровяных — 19 вместимостью 967 вагонов. 

Только за 1900 год станция приняла и отправила 19 212 товарных и пассажирских поездов.

Во время Великой Отечественной войны вокзал станции Барановичи-Полесские был разрушен. После освобождения города в 1944 году начались восстановительные работы.

В знак признания заслуг железной дороги в образовании города на гербе Барановичей изображен паровоз, а на привокзальной площади вокзала Барановичи-Полесские установлен паровоз-памятник.

Дальнее сообщение 
По состоянию на 2015 год вокзал отправляет и принимает поезда следующих направлений:

Звёздочкой отмечены поезда, курсирующие только в летний период.

Примечания

Ссылки 
 Белорусская железная дорога
 Расписание электропоездов
 Такие незнакомые дороги Беларуси
 История Баранавичского отделения. 
 Фотографии на «Фотолиниях БЧ». 
 История станции Барановичи-Полесские

Станции Барановичского отделения Белорусской железной дороги